Võhma – wieś w Estonii, w prowincji Saare, w gminie Mustjala
 Võhma – wieś w Estonii, w prowincji Saare, w gminie Orissaare
 Võhma – wieś w Estonii, w prowincji Lääne
 Võhma – miasto w Estonii, w prowincji Viljandi